Сетовский сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Сетовка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1004 человека, в том числе 492 мужчины и 512 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Сетовка.

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края